Marinci (pješaštvo)

Hrvatska:
 Marinci (Buzet), naselje u općini Buzet
 Marinci (Nuštar), naselje u općini Nuštar